Diïl·los, historiador grec 
 Diïl·los, escultor grec